Дан (Даан) Якобус Сигфрид де Ланге (, 4 августа 1915 — 29 мая 1988, Хамар) — норвежский шахматист голландского происхождения. Чемпион Норвегии 1960 г. В составе сборной Норвегии участник четырех шахматных олимпиад.

Биография 
Родился в Нидерландах. В молодости профессионально занимался футболом, некоторое время играл в "Аяксе". Также занимался музыкой. Во время немецкой оккупации жил в Англии. Служил в музыкальном подразделении американской армии. После окончания войны вернулся в Нидерланды. В середине 1950-х гг. переехал в Норвегию. Жил в Ставангере, потом в Хамаре. Зарабатывал игрой на фортепиано. В течение двух десятков лет входил в число сильнейших шахматистов Норвегии.

Спортивные результаты

Ссылки 
 Партии Д. де Ланге в базе Chessgames
 Личная карточка Д. де Ланге на сайте 365Chess

Примечания 

Шахматисты по алфавиту
Шахматисты Нидерландов
Шахматисты Норвегии
Участники шахматных олимпиад
Шахматисты XX века
Родившиеся 4 августа
Родившиеся в 1915 году
Родившиеся в Нидерландах
Умершие 29 мая
Умершие в 1988 году
Умершие в Хамаре